Canaan Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Canaan Township (Iowa)
 Canaan Township (Missouri)
 Canaan Township (Athens County, Ohio)
 Canaan Township (Madison County, Ohio)
 Canaan Township (Morrow County, Ohio)
 Canaan Township (Wayne County, Ohio)
 Canaan Township (Pennsylvania)